Е́кгофф, Е́кгоф (; ) — німецьке та норвезьке прізвище. Відомі носії:

 Конрад Екгоф (; 1720–1778) — німецький актор.
 Стіан Екгофф (; 1979) — норвезький біатлоніст, чемпіон світу (2005) в естафеті.
 Тіріл Екгофф (; 1990) — норвезька біатлоністка, член збірної Норвегії з біатлону; молодша сестра Стіана Екгоффа.

Німецькі прізвища
Норвезькі прізвища